Springsteen ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Springsteen (1899–1985), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Bruce Springsteen (* 1949), US-amerikanischer Rockmusiker
 Jessica Springsteen (* 1991), US-amerikanische Springreiterin
 Pamela Springsteen (* 1962), US-amerikanische Fotografin
 R. G. Springsteen (1904–1989), US-amerikanischer Filmregisseur

Springsteen bezeichnet des Weiteren:

 (23990) Springsteen, Asteroid